Tommi Leinonen (né le  à Kajaani, Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2005-2006 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||13 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||53 ||2 ||3 ||5 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||25 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Hokki Kajaani ||Mestis ||39 ||2 ||3 ||5 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Kiekko-Laser ||Mestis ||31 ||1 ||13 ||14 ||18 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2011-2012 || Kiekko-Laser |||Mestis ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Hockey Club Merano ||IHL ||19 ||8 ||11 ||19 ||22 ||5 ||3 ||2 ||5 ||6
|-
|2012-2013 || Ahmat Haukipudas ||Suomi-Sarja ||4 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || EHC Lustenau || Alps HL ||16 ||2 ||7 ||9 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Uleåborg A.I.K ||2. Divisioona ||9 ||6 ||4 ||10 ||6 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-

Notes et références 

Naissance en mai 1987
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Hokki Kajaani
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Kajaani
Joueur du Kiekko-Laser